Plaats in Indonesië
 Ngroto (Cepu), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Ngroto (Gubug), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
 Ngroto (Kismantoro), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Ngroto (Mayong), een plaats in het bestuurlijke gebied Japara in de provincie Midden-Java
 Ngroto (Pancur), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Ngroto (Reban), een plaats in het bestuurlijke gebied Batang in de provincie Midden-Java
 Ngroto (Pujon), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java